Кребиль () - фамилия:

 Кребиль, Альберт Генри (1873—1945) — американский художник.
 Кребиль, Генри Эдуард (1854—1923) — американский музыкальный критик, переводчик, музыковед.